Кольдиц:

Топонимы 
 Кольдиц — город в Германии, в земле Саксония.
 Замок Кольдиц — средневековый замок в одноимённом городе в Германии (земля Саксония).

Персоналии 
 Кольдиц, Готфрид (1922—1982) — немецкий (ГДР) кинорежиссёр и сценарист.
 Кольдиц, Лотар (род. 1929) — немецкий химик, издатель учебников по химии.